Coleman Vision Tennis Championships 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с хардовым покрытием.

Соревнования прошли в Альбукерке, США, с 17 по 23 сентября.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Эдина Галловиц-Холл (№ 114 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Мария Санчес выигрывает 2й титул в туре федерации.
 Лорен Дэвис уступает свой 2й финал в сезоне и 3й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Эйжа Мухаммад выигрывает 3й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре федерации.
 Ясмин Шнак выигрывает 6й титул в сезоне и 11й за карьеру в туре федерации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Coleman Vision Tennis Championships

 Цикл женских турниров ITF 2012

США
Теннис
Сентябрь 2012 года
2012